Змагання з плавання на 200 метрів на спині серед чоловіків на Олімпіаді 2008 року відбулися 13–15 серпня Пекінському національному плавальному комплексі.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Під час змагань встановлено такі рекорди:

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Повторний заплив

Фінал

Примітки

External links
Official Olympic Report

200 метрів на спині (чоловіки)